Australian Capital Territory
 ACT New Zealand
 Dowództwo Sił Sojuszniczych NATO ds. Transformacji
 czas krzepnięcia po aktywacji
 ACT (American College Testing) – amerykański test, na podstawie którego dokonywane są przyjęcia na szkoły wyższe, konkurencyjny dla SAT